Linn (Missouri)
Linn (Kansas)
Condado de Linn
Linn Ullmann

Desambiguações de topônimos